Il singolare del Swedish Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Ferrer era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Tommy Robredo.

Tommy Robredo ha vinto in finale 6–4, 6–1, contro Tomáš Berdych.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  David Ferrer (semifinali)
  Fernando Verdasco (semifinali)
  Tommy Robredo (campione)
  Tomáš Berdych (finale)

  Carlos Moyá (primo turno)
  Gaël Monfils (ritirato per infortunio)
  Jarkko Nieminen (quarti)
  Robin Söderling (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2008
ATP Tour 2008